Ла Соледад де Сан Исидро има више значења:

 Ла Соледад де Сан Исидро, Ла Соледад (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад де Сан Исидро (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику